Ejército del Centro puede referirse a varias unidades militares:

Ejército del Centro, agrupación del Ejército español formada en 1808, durante la Guerra de la Independencia Española.
Ejército del Centro, agrupación del Bando sublevado que combatió durante la Guerra Civil Española.
Ejército del Centro, agrupación del Bando republicano que combatió durante la Guerra Civil Española.